Sankarpur (Bardhaman) en Inde
 Sankarpur (Janakpur) au Népal
 Sankarpur (Darchula) au Népal
 Sankarpur (Kanchanpur) au  Népalt